Markovka (Bielorussia)
Markovka (Kazakistan)
Markovka (Ključevskij rajon)
Markovka (Kulundinskij rajon)
Markovka (Nemeckij nacional'nyj rajon)
Markovka (Oblast' di Irkutsk)
Markovka (Oblast' di Nižnij Novgorod)
Markovka (Oblast' di Orenburg)
Markovka (Oblast' di Pskov)
Markovka (Oblast' di Tula)

Pagine correlate
Markivka